Línea 171 puede referirse a:
 Línea 171 de la EMT de Madrid.
 Línea 171 de la red de autobuses interurbanos de Madrid.